Eratosthenes ou Eratóstenes de Cirene
Eratóstenes Frazão
3251 Eratosthenes
Eratosthenes Batavus - uma obra de Willebrord Snel van Royen

Desambiguação